Бронислав Францевич Залесский (Залеский) (; ; псевдоним — Литвин (; 1819 или 1820 года рождения, Вызна, Минская губерния, Российская империя — , Ментона, Франция) — польский и белорусский политический деятель, журналист, издатель, историк и художник.

Биография 
Бронислав Залесский родился в дворянской семье в Минской губернии. Получил домашнее воспитание, пройдя курс гимназии, в 1837 году поступил в Дерптский университет, но год спустя, за участие в кружке польских студентов, связанном с конспиративной организацией Ш. Конарского, был исключен и арестован.

После двухлетнего пребывания в тюрьме под следствием, Залесский был выслан под надзор полиции в Чернигов. 1842 году окончил Харьковский университет. Ссылка закончилась в 1845 году.

По возвращении поселился в Вильне и установил связи с участниками польского освободительного движения. В 1846 году последовал второй арест. По окончании следствия Залесского приговорили к отправке рядовым «с правом выслуги» в линейные батальоны Отдельного Оренбургского корпуса. С 1848 года по 1856 год служил во втором (Оренбург), четвёртом (Ак-Мечеть), седьмом (Златоуст) и девятом (Богословский завод) линейных батальонах. Здесь он подружился с военнослужащими Т. Г. Шевченко, С. Сераковским и А. Н. Плещеевым.

Командированный в 1851 году в состав Каратауской экспедиции А. И. Антипова вместе с Тарасом Шевченко и Людвигом Турно, по возвращении был «за отлично-усердную службу» произведен в унтер-офицеры. В 1853 году, за отличия под Ак-Мечетью, получил производство в офицеры. 12 июня 1856 года, в связи с прошением об отставке, был уволен со службы в чине прапорщика 2-го линейного батальона.

С Т. Г. Шевченко Б. Залесского сблизили общность взглядов, увлечение живописью и продажа рисунков. Благодаря приглашению Залесского участвовать в качестве художника в Каратауской экспедиции, Т. Г. Шевченко получил возможность вернуться к запрещённому ему рисованию. В письме Б. Залесскому от 15 сентября 1856 года, он писал: «без тебя все-таки я сирота круглый в Оренбургском безлюдном краю».

Выехав на малую родину в Минскую губернию, Б. Залесский жил в родовом имении Рачкевичи под Слуцком и ряде других городов, служил в редакционных комиссиях по подготовке крестьянской реформы. В 1860 году получил заграничный отпуск и более в Россию не возвратился.

Находясь за рубежом, жил в Дрездене, Риме, Париже, Залесский поддерживал связи в революционными (террористическими) организациями, готовившими новое выступление (бунт); ему, в частности, была поручена покупка оружия для повстанцев Северо-Западного края России. В течение многих лет сотрудничал в польской эмигрантской прессе, снискал популярность как историк и художник. С 1866 года он был секретарём Историко-литературного общества () и редактором «Анналов Историко-литературного общества» (), в том же году издал книгу «Wygnańcy polscy w Orenburgu» (Польские ссыльные в Оренбурге).

С 1868 года директор Польской библиотеки в Париже, член Академии знаний (предшественницы Польской академии наук), автор и издатель биографических и мемуарных работ, посвященных Адаму Чарторыйскому, Иерониму Кайсевичу и Людвику Орпишевскому. В 1865 году издал в Париже альбом «Жизнь киргизских степей» на французском языке.

Член польского политического салона «Отель Ламбер» в Париже и друг Циприана Норвида.

Умер от туберкулеза в Ментоне.

Творчество

Библиография 
 Michał Bakunin i odezwa jego do przyjaciół rossyjskich i polskich. Księgarnia Polska, 1862.
 Ignacy Krasicki, Bronisław Zaleski, Ksawery Pillati. Bajki i przypowieści. Nakładem Bolesława Maurycego Wolffa, 1880.
 Michał Zaleski, Bronisław Zaleski. Pamietniki Michała Zaleskiego, wojskiego wielkiego ksiestwa Litewskiego, posła na Sejm czteroletni. 1879.
 Z źycia Litwinki 1827—1874: Z listów i notatek zloźyt Bronisław Zaleski. 1876. Белорусский перевод: «З жыцця літвінкі» (о Гелене Скирмунт). Минск, 2009.
 La vie des Steppes Kirghizes. Paris, J.B. Vasseur, 1865. Перевод: Залесский, Бронислав. Қазақ сахарасына саяхат: Пер. с фр. Алматы: ӨНЕР, 1991.- 131 бет. На каз. и рус. яз.
 Залеский Б. Ф. Из заметок о Шевченко. (1849—1852. Шевченко в ссылке. Его участие в экспедиции А. И. Бутакова по составлению карты Аральского моря и в поездке на Мангышлак. В тексте — комментарии к письмам Шевченко к автору за 1853—1857 гг. со сведениями о творчестве Шевченко в ссылке.) В кн.: Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 237—241. Примеч.: с. 444—446.
 Залесский Б. Қазақ сахарасына саяхат. Алматы, 1991.- 132 бет.
 Залесский Б. Қазақ даласының өмірі. Астана: Аударма, 2003. — 264 б.

Художественное

Комментарии

Примечания

Литература 
 Wiesław Caban, Z Orenburga do Paryża. Bronisław Zaleski 1820—1880, 2006, 248 s. + 12 s. nlb. + mapa, format B5, ISBN 83-7133-303-X (biografią Bronisława Zaleskiego — jego działalności jako uczestnika spisków niepodległościowych lat 40. XIX wieku na Litwie, ukazującą losy zesłania na linii orenburskiej w latach 1848—1856 na Syberię, a także przedstawiającą postać B. Zaleskiego jako działacza obozu Czartoryskich w dobie powstania styczniowego, a po jego upadku organizatora życia kulturalnego emigracji polskiej w Paryżu).
 Зұлхаров Ғ. «Қазақты ат үстінде тану керек» Мәтін: Поляк суретшісі Бронислав Залесскийдің туғанына 180 жыл. // Дидар. 2000.
 Беларуская энцыклапедыя. Т. 6. — Мн., 1998 (год рождения 1820 г.)
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. — Мн., 1996. (год рождения 1820 г.)
 Белорусская ССР : крат. энцикл. Т. 5. — Мн., 1982. (год рождения точно не установлен: 1819 или 1820)

Ссылки 
 Бронислав Залеский в справочном издании Оренбургская Шевченковская энциклопедия
 Бронислав Залесский в справочном издании «Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікi асветы, грамадскія i культурныя дзеячы Беларусi. 1794—1991. Том I»
 Энциклопедическая статья о Залесском на сайте Культурна асветніцкi клуб «Спадчына»
 Сайт О. Бузина, Привилегированный солдат | «Вурдалак Тарас Шевченко».

Писатели Польши
Писатели Белоруссии
Польские писатели
Польские повстанцы
Польские ссыльные
Выпускники Харьковского университета
Персоналии:Оренбургская область